Пронь — посёлок в Кимовском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства входит в Пронский сельский округ Кимовского района, в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение Новольвовское.

География 
Посёлок расположен в 7 км к северу от города Кимовска, на обоих берегах ручья Проня (притока Марковки, впадающей в более крупную реку Проня). 

К посёлку примыкают деревни Дудкино (на северо-западе) и Новоселки (на юго-западе).

Население

Инфраструктура и достопримечательности 
В посёлке с 1911 года действует Пронский спиртзавод.

В Прони находится Введенская церковь 1781 года постройки.

Примечания 

Населённые пункты Кимовского района